L4 – architektura mikrojądra
 L4 – zmodyfikowana wersja brytyjskiego karabinu maszynowego Bren
 L-4 – polski zespół rockowy znany w latach 80. z przeboju "Para mieszana"
 L4 Mobat – brytyjskie działo bezodrzutowe
 L4 – jeden z pięciu punktów libracyjnych
 zwolnienie lekarskie